Ariolica est le nom de plusieurs lieux antiques en Europe de l'ouest :

 Pontarlier (France) ;
 Ariolica (centre France), une ville gauloise non identifiée avec certitude, La Pacaudière a été proposée, ainsi qu'Avrilly ou Arfeuilles ;
 Ariolica (Alpes grées), une station romaine située près de ou à La Thuile, en Italie ;
 Il y a aussi Ardelica (ou Arilica ou encore Arelica), aujourd'hui Peschiera del Garda, en Italie.